Саламатово — название населённых пунктов в России:

 Саламатово — деревня в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Саламатово — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Саламатово — деревня в Чусовском районе Пермского края.
 Саламатово — деревня в Балезинском района Удмуртской Республики.
 Саламат
 Саламатов